Gastewitz bezeichnet:
 einen Ortsteil der Stadt Grimma in Sachsen, siehe Gastewitz (Grimma)
 einen Ortsteil der Gemeinde Naundorf (Sachsen) in Sachsen, siehe Gastewitz (Naundorf)